Али-бей Эвренос-оглу — османский военный и государственный деятель XV века. Один из семи сыновей крупного османского полководца Хаджи Гази Эвренос-бей.

Биография 
В 1430-х годах Али-бей Эвренос-оглу был назначен санджакбеем санджака Албания. В 1430 году санжакбей Скопье Исхак-бей захватил княжество , принадлежавшее Кодже Захарии, и присоединил его к санджаку Албания под управлением Али-бея.

В 1432 году в начале антиосманского восстания в Албании (1432—1436) султан Мурад II отправил на подавление восстания 10-тысячное войско под командованием санджакбея Али-бея. Турки-османы прошли по Виа Эгнатия и вступили в Центральную Албанию, где попали в засаду и потерпели поражение от войска Георгия Арианити. В 1435—1436 годах совместно с Турахан-беем Али-бей подавил албанское восстание и восстановил господство в регионе.

В 1438 году Али-бей Эвренос-оглу командовал османской армией, во главе которой он совершил разорительный поход на Валахию и Трансильванию.

В 1440 году он участвовал в неудачной осаде османской армией Белграда. Во время осады он выстроил стену вокруг города для метания камней. Согласно хронике Константина из Островицы, султан пообещал титул бея и большое вознаграждение тому из солдат, который первым водрузит османский флаг на стенах Белграда. Хотя Эвренос-оглу уже имел титул бея, он лично возглавил штурм стен Белградского замка, рассчитывая в случае успеха еще больше увеличить свою репутацию.

В 1451 году после смерти османского султана Мурада II Али-бей по приказу нового султана Мехмеда II Фатиха вынужден был умертвить его малолетнего сводного брата Ахмеда Челяби.

Али-бей Эвренос-оглу был похоронен во дворе мечети Гази Эвреноса в Лариссе в Греции.

Источники 
 John Jefferson (2012). The Holy Wars of King Wladislas and Sultan Murad: The Ottoman-Christian Conflict from 1438—1444. BRILL. p. 244. ISBN 978-90-04-21904-5
 Babinger, Franz (1992), Mehmed the Conqueror and His Time, Princeton University Press, p. 18, ISBN 978-0-691-01078-6
 Fine, John Van Antwerp (1994), The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest, University of Michigan Press, p. 535, ISBN 978-0-472-08260-5

Военачальники Османской империи
Государственные деятели Османской империи
История Албании